Anaitasuna es una denominación en euskera (en castellano significa hermandad) que puede referirse a:
 Sociedad Cultural Deportivo Recreativa Anaitasuna es un club de Pamplona en Navarra (España). Dentro de sus secciones destaca la de balonmano que participa en la Liga Asobal y la peña sanferminera Peña Anaitasuna.
 Club Deportivo Anaitasuna es un club deportivo de Azcoitia en Guipúzcoa (España). El club fue fundado en 1934 y cuenta con secciones de fútbol, fútbol sala y pelota vasca.
 '''Pabellón Anaitasuna, en Pamplona.